

Брильянт — місто, штат Алабама
 Брильянт — переписна місцевість, штат Огайо